StepStone Danmark er et jobsite med fokus på leder- og karrierejob, der matcher kandidater og rekrutterende virksomheder.

StepStone Danmark ejes af Jobindex Media koncernen, der omfatter Jobindex A/S, Computerworld, StepStone og it-jobbank.

StepStone blev grundlagt i Norge i 1996 og var nogle af de første til at tilbyde online rekruttering i Europa. StepStone blev i 2009 en del af Axel Springer-koncernen men har siden marts 2014 været ejet af Jobindex koncernen, der omfatter Jobindex A/S, Computerworld, StepStone og it-jobbank.

StepStone Danmark er en del af The Network, der tilbyder online rekruttering i 132 lande, heraf 37 europæiske lande. The Network tilsammen har mere end mere end 24,6 millioner besøg og over 299.000 job hver måned.

Jobtjenester
Arbejdsmarkedet i Danmark